Bordeleau ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Bordeleau (* 1956), kanadischer Marathonläufer
 Christian Bordeleau (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler
 J. P. Bordeleau (Jean-Pierre Bordeleau; * 1949), kanadischer Eishockeyspieler
 Patrick Bordeleau (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Paulin Bordeleau (* 1953), französisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Sébastien Bordeleau (* 1975), französisch-kanadischer Eishockeyspieler